Daventry United FC (celým názvem: Daventry United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Daventry v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Jednalo se o tovární klub americké společnosti Ford Motor Company. Založen byl v roce 1968 pod názvem Ford Sports Daventry FC. Zanikl v roce 2012 krátce po odchodu hlavního sponzora a zakladatele klubu v jednom. Po celou dobu své existence hrával v poloprofesionální soutěži United Counties League.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Royal Oak Way s kapacitou 1 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1968 – Ford Sports Daventry FC (Ford Sports Daventry Football Club)
 2007 – Daventry United FC (Daventry United Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 1998/99
 FA Vase
 3. kolo: 2002/03, 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1977–1979: United Counties League (Division Two)
 1979–1996: United Counties League (Division One)
 1996–2007: United Counties League (Premier Division)
 2007–2009: United Counties League (Division One)
 2009–2012: United Counties League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Ford
Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1968
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2012
Northamptonshire